Oandu ist der Name mehrerer Ortschaften in Estland:

 Oandu (Lüganuse) in der Landgemeinde Lüganuse im Kreis Ida-Viru
 Oandu (Vihula) in der Landgemeinde Vihula im Kreis Lääne-Viru